Dawei kan syfta på följande platser:

Myanmar 

 Dawei (regionhuvudort), Taninthayiregionen, 
 Dawei Airport

Kina 

 Dawei (socken), Sichuan, 

Robotskapade Myanmarförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar